

Топоніми 
 Аріда — річка в Японії, у префектурі Вакаяма. (Див. також Арідаґава (значення))
 Аріда — місто в Японії, у префектурі Вакаяма.

Персоналії 
 Аріда — японське прізвище.

Інше 
 Аріда-які — традиційна японська кераміка, виготовлена у місті Аріда.